LRM steht als Abkürzung für:

 Flughafen La Romana in der Dominikanischen Republik (IATA-Code)
 Left-to-Right Mark (HTML-Entität &lrm;), englisch für „Links-nach-rechts-Zeichen“ ein bidirektionales Steuerzeichen
 La République en Marche, eine liberale politische Partei in Frankreich

Abkürzung